Агва Кристалина има више значења:
 Агва Кристалина (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Кристалина (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику